Tapinauchenius este un gen de păianjeni din familia Theraphosidae.

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe 

Genuri de păianjeni
Tapinauchenius